Іберія — одна з назв Піренейського півострова
 Іберія — стародавнє грузинське царство

Див. також 
 Айбірія
 Іверія